Fidel Dávila Arrondo (1878-1962), militaire espagnol
Inés Arrondo (née en 1977), joueuse argentine de hockey sur gazon
Isis Arrondo (née en 1989), joueuse française de basket-ball